Грегори, Уильям: Грегори, Уильям (1400—1467) — средневековый хронист, мэр Лондона.
 Грегори, Уильям Джордж (род. 1957) — американский астронавт.